Europamästerskapet i basket för små länder 2008, officiellt FIBA EuroBasket 2008 Division C, var den elfte upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Skottland, Storbritannien och vanns av Azerbajdzjan före Moldavien och Skottland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2008
Internationella sportevenemang i Storbritannien
2008 i Storbritannien
Basket i Storbritannien
Sportåret 2008